Robert FitzGerald ou Robert Fitzgerald peut désigner :
 Robert FitzGerald (1675-1743), 19 comte de Kildare, un pair irlandais ;
 Robert Fitzgerald (1923-2005), un patineur de vitesse américain.